Josep Teixidor i Barceló (1750-1811), músic
 Josep Teixidor i Batlle (1929-1989), matemàtic
 Josep Teixidor i Busquets (1826-1892), pintor
 Josep Teixidor i Trilles el Grau, València, 1694 — València, 1775, Historiador